Tiffany & Company Building (727 Fifth Avenue), het hoofdkantoor en de "flagship"-winkel van Tiffany & Co. gelegen in New York City
 Tiffany & Company Building (401 Fifth Avenue), een voormalige vestiging van Tiffany & Co. en tevens een "NYC Landmark"